Utner ist der Name mehrerer Personen:

 Alois Utner (1823–1891), österreichischer Zimmer- und Baumeister
 Alois Utner junior (1857–1908), österreichischer Baumeister
 Herbert Utner (1887–1968), österreichischer und tschechoslowakischer Baumeister